Norge kan avse:

Geografi 
 Norge, monarki i norra Europa
 Kungariket Norge (1814)
 Norge, ort i Oklahoma, USA
 Norge, ort i Virginia, USA
 Norje, tätort i Sölvesborgs kommun, Blekinge län, Sverige
 Lilla Norge, ö i Ångermanälven nära Sandslån, Sverige
 11871 Norge, asteroid

Skepp och motorfordon 
 Norge (kungaskepp), norskt kungaskepp sedan 1948
 Norge (luftskepp), norskt luftskepp som förde Roald Amundsen till Nordpolen 1926
 Norge (motorcykel), touringmotorcykel tillverkad av italienska motorcykeltillverkaren Moto Guzzi
 Norge (pansarskepp), norskt pansarskepp 1901–1940
 SS Norge, dansk passagerarfartyg som förliste 1904

Företag 
 Norge (apparattillverkare), amerikansk tillverkare, tillhör Borg-Warner
 Norge (kylskåpstillverkare), nordamerikansk (numera nedlagd) kylskåpstillverkare, köpt av Magic Chef 1979, och av Maytag sedan 1986.

Musik 
 Norgevisan, eller bara Norge, satirisk sång från 1968 av Hans Alfredson och Tage Danielsson och framförd av Moltas Erikson.

Personer 
 Norge (1898–1990), pseudonym för den franskspråkiga belgiska poeten Georges Mogin
 Kaare Norge (född 1963), dansk klassisk gitarrist
 Norge Luis Vera (född 1971), kubansk baseballspelare